SCI puede referirse a:

 Service Civil International, ONG fundada en 1920.
 Sport Club Internacional, club de fútbol brasileño.
 Sierra's Creative Interpreter, parser de aventuras gráficas utilizado por Sierra Entertainment entre 1988 y 1996.
 Solidaritat Catalana per la Independència, partido político español.
 Science Channel, canal de televisión.